Corleone pode ser:

Corleone, comuna italiana na sicília.
Corleone (série), série que mostra a vida do mafioso corleonense Salvatore Riina.
Michael Corleone, mafioso americano.
Don Vito Corleone, mafioso fictício de The Godfather.

Desambiguação